Ojinaga kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ojinaga (ort), Chihuahua, 
 Ojinaga (kommun), Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar